Verseghy Ferenc (1757–1822) költő és nyelvész.
 Verseghy Ferenc (1950) fazekas, népi iparművész.